Highbury (Londen),  een wijk in Londen
 Highbury (West-Australië), een plaats in West-Australië